Cristian Garín è il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Pedro Martínez ha sconfitto Sebastián Báez con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Cristian Garín (secondo turno)
  Albert Ramos Viñolas (semifinale)
  Federico Delbonis (secondo turno)
  Pedro Martínez (campione)

  Federico Coria (primo turno) 
  Miomir Kecmanović (quarti di finale) 
  Sebastián Báez (finale) 
  Facundo Bagnis (quarti di finale)

Qualificati 

  Gonzalo Lama (primo turno)
  Juan Ignacio Londero (secondo turno)

  Renzo Olivo (primo turno) 
  Matheus Pucinelli de Almeida (secondo turno)

Lucky loser 

  Nicolás Kicker (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Jarry (primo turno)
  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)

  Alejandro Tabilo (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Chile Open 2022